«Инстинкт убийцы» () — фильм-боевик режиссёра Густаво Грэф-Марино. Снят в США в 2001 году.

Сюжет 
Тэсс Бэкетт в жизни казалась чрезвычайно успешной: отлично окончила колледж, вышла замуж по большой любви. Через месяц после свадьбы муж — Джим начал немотивированно бить её, и жизнь Тэсс разительно изменилась. Она обратилась в полицию, оформила развод, но Джим сбежал из тюрьмы и начал предпринимать попытки вернуть Тэсс. Знакомые направили женщину к инструктору по самообороне Джею Ти Диллону. Но он сможет помочь только если она сама преодолеет свой страх. Вскоре становится ясно, что остановить обезумевшего маньяка можно только самым экстремальным способом.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США